Mount Warren ist der Name folgender Berge:

 Mount Warren (Antarktika) in der Sentinel Range, Ellsworthland

in den Vereinigten Staaten:
 Mount Warren (Arizona)
 Mount Warren (Colorado)
 Mount Warren (Kalifornien)
 Mount Warren (New York)
 Mount Warren (Wyoming)